Rhytidoponera opaciventris  — вид мелких тропических муравьёв. Океания.

Распространение 
Новая Каледония.

Описание 
Длина тела около 5 мм. Ширина головы 1,44 — 1,71 мм (длина головы — 2,36 — 2,85 мм). Спинная поверхность пронотума с бороздками. Тело с зеленовато-бронзовым отблеском.
Гнездятся в почве, обнаружены в дождевых лесах на высотах 40—700 м. Вид был впервые описан в 1984 году американским мирмекологом Филипом Уардом (Philip Ward, Department of Entomology, University of California, Davis, Калифорния, США).

См. также 
 Список видов муравьёв Австралии
 Список видов муравьёв Новой Зеландии

Примечания

Литература 

 Brown, W. L., Jr. 1958. Contributions toward a reclassification of the Formicidae. II. Tribe Ectatommini (Hymenoptera).  // Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 118:173–362.
 Ward P. S. 1980. A systematic revision of the Rhytidoponera impressa group (Hymenoptera: Formicidae) in Australia and New Guinea. // Australian Journal of Zoology 28: 475–498.

Ссылки 
 

Rhytidoponera
Насекомые Океании
Животные, описанные в 1984 году
Эндемики Новой Каледонии